Forbidden () может означать:

 Forbidden — рок-группа из США, играющая в стиле трэш-метал.
 Forbidden — альбом группы Black Sabbath 1995 г.
 Forbidden Evil — дебютный альбом трэш-металлической группы Forbidden.
 Forbidden Rose — второй аромат от канадской исполнительницы и автора песен Аврил Лавин.
 403 Forbidden — код состояния HTTP.